Childerik is de naam voor enkele Frankische koningen:
 Childerik I, koning van de Salische Franken (ca. 457-482)
 Childerik II, koning van Austrasië (662-673) en het gehele Frankische Rijk (673-675)
 Childerik III (+754), laatste Merovingse koning (afgezet door Pepijn de Korte in 751)